Tommy Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Tommy Creek (Corella River), Nebenfluss des Corella River in Queensland
 Tommy Creek (Durack River), Nebenfluss des Durack River in Western Australia